O Melleruds IF é um clube de futebol da Suécia, da cidade de Mellerud.

Ligações externas
Página oficial

Clubes de futebol da Suécia
Clubes de futebol fundados em 1908
Fundações na Suécia em 1908